Колачевский — фамилия. Известные носители:

 Колачевский, Сергей Николаевич (1849—1911) — доктор медицины, практикующий хирург.
 Колачевский, Николай Николаевич (род. 1972) — физик, директор ФИАН.

А также:
 Калачевский, Николай Егорович (Колачевский; 1790—1866) — полковник, участник наполеоновских войн.